

Persone
 Christian o Christian XXX – attore pornografico statunitense
 Christian, soprannome di Christian Corrêa Dionísio – calciatore brasiliano
 Christian – cantante italiano
 Christian – wrestler canadese

 Alex Christian – calciatore haitiano
 Charlie Christian – musicista statunitense 
 Claudia Christian – attrice, regista, scrittrice e cantante statunitense
 Cody Christian – attore statunitense
 Fletcher Christian – ufficiale di marina inglese
 Gerda Christian – impiegata tedesca, segretaria di Hitler 
 Gloria Christian – cantante italiana
 Kaitlyn Christian – tennista americana
 Linda Christian – attrice messicana
 Marc Christian – personaggio televisivo statunitense
 Shawn Christian – attore statunitense

Altro 
 Christian – variante del nome proprio Cristiano
 Christian – album di Christian del 1983
 Christian – film del 1989 diretto da Gabriel Axel
 Christian – serie televisiva del 2022

Pagine correlate 
 Cristian

Altri progetti